Ilieși se poate referi la:

 Ilieși, Mureș
 Ilieși, Bacău

Ilieș 
 Paul-Adrian Ilieș, deputat român în legislatura 1990-1992

Vezi și 
 Ilie (dezambiguizare)
 Iliești (dezambiguizare)